Klasik může být :

 všeobecně a dlouhodobě uznávaný umělec
 stoupenec klasicizmu v umění
 starší výraz pro profesora klasické filologie
 klasik (ekonomie) – významný ekonomický autor z tzv. klasické ekonomické školy
 zastaralý výraz pro starořeckého nebo latinského spisovatele – antický klasik
 Klasik (pivo) – obchodní značka piva
 Klasik (koření) – obchodní značka tekutého koření

Související články 
 klasika
 klasicizmus